Der Kanton Sizun war bis 2015 ein französischer Wahlkreis im Arrondissement Morlaix, im Département Finistère und in der Region Bretagne; sein Hauptort war Sizun.

Gemeinden
Der Kanton umfasste vier Gemeinden:

Bevölkerungsentwicklung 

Sizun
Aufgelöst 2015